Ричард Гексемский (, ;  — между  и ) — английский хронист XII века, монах-августинец, аббат монастыря Св. Андрея в Гексеме (Нортамберленд).

Жизнь и труды 
О Ричарде Гексемском известно немного. В 1138 году он упоминается в качестве каноника монастыря Св. Андрея в Гексеме в Йоркшире, на территории современного графства Нортумберленд. Около 1141 года стал настоятелем последнего, после того как его предшественник Роберт Бисет оставил свою должность, став монахом Клерво. Умер в своей обители после 1155 года, возможно, не позже 1167 года, как это следует из сообщения цистерцианского аббата Элреда из Риво (Йоркшир), в своём сочинении «О святых Гексема» удостоившего покойного всяческих похвал за его благочестие. Его преемником и продолжателем его трудом стал Иоанн Гексемский (ум. 1209). 

Является автором двух исторических хроник, написанных на латинском языке:
 «Краткие замечания» () — краткая хроника Гексемской церкви с 674 по 1138 год, составленная около 1155 года и основанная главным образом на сочинениях Беды Достопочтенного, «Житии Св. Вилфрида»  и «Письме об архиепископах Йорка» Симеона Даремского. В подражание Беде, Ричард предваряет свою хронику географическим описанием Нортумбрии. Впервые она была издана в 1652 году историком  в сборнике средневековых хроник «Десять писателей истории Англии» (), а в 1864—1865 годах опубликована в Дареме учёным каноником Дж. Рейном в сборнике «Приорат Гексема, его хроники, фонды и анналы». 

 «Деяния короля Стефана и битва Штандартов» () — хроника правления короля Стефана Блуаского, охватывающая события 1135—1139 годов и содержащая ценный материал по истории Северной Англии времён феодальной анархии, в том числе рассказ об исторической битве Штандартов 22 августа 1138 года, основанный на несохранившейся поэме архидиакона Йоркcкого . Она была опубликована в 1856 году в Лондоне в английском переводе  в 4-м томе сборника «Церковные историки Англии», с продолжением до 1154 года, а затем издана в 1886 году Ричардом Хоулеттом в третьем томе сборника «Хроник времён правления Стефана, Генриха II и Ричарда I», выпущенного в академической «Rolls Series».

Примечания

Издания 
 The Chronicle of John, prior of Hexham, from A.D. 1135 to A.D. 1154 // The Church Historians of England, edited and translated by Joseph Stevenson. — Volume 4. — London, 1856. — pp. 2–32.
 Historia Ricardi, prioris Haugustaldensis, de Gestis Regis Stephani et de Bello Standardii // Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II, and Richard I, edited by Richard Howlett. — Volume 3. — London: Longman & Co, 1886. — pp. 37–178.

Литература 
 William Hunt. Richard of Hexham // Dictionary of National Biography. — Volume 48. — London: Smith, Elder & Co, 1896. — p. 187.
 Matthew Strickland. Hexham, Richard of // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004.
 Murdoch Brian. Richard of Hexham // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 The Church historians of England (лондонское издание Дж. Стивенсона 1856 г.)
 Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II., and Richard I (лондонское издание Р. Хоулетта 1886 г.)

Умершие в XII веке
Персоналии:Англонормандская монархия
Латинские историки
Латинские писатели Средневековья
Хронисты Англии
Хронисты XII века
Августинцы